Van Neck est le patronyme de plusieurs personnes :
 Jacob Cornelius van Neck (1564-1638), officier de marine et explorateur néerlandais ;
 Jan van Neck (1634-1714), peintre hollandais ;
 Joseph Van Neck (1880-1959), architecte belge, protagoniste de l'architecture monumentale en Belgique.